Stephen Lee Davis foi um actor e director de televisão norte-americano, mais conhecido pelo seu trabalho na série de televisão norte-americana 30 Rock, como assistente de direção.

Créditos

Director

Kenneth the Webpage
30 Rock
Big Lake
Marley & Me
Baby Mama
The Devil Wears Prada
The Brooke Ellison Story
Sex and the City
A Mighty Wind
Queens Supreme
The Hours
Swimfan
American Outlaws
Ed
Keeping the Faith
South Tunnel
Stepmom
Diabolique
Money Train
New York Undercover
The Cowboy Way
Mrs. Doubtfire
The Good Son

Actor

Marley & Me - Vizinho Steve
Sonny Boy - Bart
Heartbreak Hotel - George Klein

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Diretores de televisão dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos